Camaleones puede referirse a:

Plural de camaleón.
Camaleones, telenovela mexicana.
Camaleones, banda mexicana.
Camaleones, álbum debut.
"Camalones", canción de Pee Wee.